Letzkau ist der Name folgender Orte:
 Letzkau, der deutsche Name der polnischen Ortschaft Leszkowy der Landgemeinde Cedry Wielkie (Groß Zünder) in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Gmina Cedry Wielkie

Letzkau ist der Familienname von:
 Conrad Letzkau († 1411), Bürgermeister von Danzig

Siehe auch:
 Letzkauerweide